London Borough of Brent – dzielnica Londynu znajdująca się w jego północno-zachodniej części
Miejscowości w USA:
 Brent – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Bibb
 Brent – jednostka osadnicza w USA, w stanie Floryda, w hrabstwie Escambia
 Brent – jednostka osadnicza w USA, w stanie Oklahoma, w hrabstwie Sequoyah